Moure ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:
 Moure (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Moure (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Felgueiras
 Moure (Póvoa de Lanhoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso
 Moure (Vila Verde)

Moure ist der Familienname folgender Personen:
 Jesús Santiago Moure (1912–2010), brasilianischer Entomologe
 Xosé Alvilares Moure (1928–2015), galicischer Schriftsteller, Philosoph und Priester
 Luis Moure-Mariño (1915–1999), spanischer Schriftsteller
 Manuel Magallanes Moure (1878–1924), chilenischer Schriftsteller und Literaturkritiker